French River kan syfta på:
 French River, Ontario, en ort i Kanada
 French River, Ontario (flod), en flod i Kanada